Janusz Pezda (1943–2011) – polski samorządowiec, wicewojewoda jeleniogórski, naczelnik Kowar
 Janusz Pezda (ur. 1960) – polski historyk, dr. hab.